

События 

 Весна — взятие отрядами Ивайло Тырнова.
 1 мая — умер Гильом II де Виллардуэн, князь Ахейи. По условиям договора в Витербо его земли переходят под прямой контроль Карла I Анжуйского.
 Король Альфонсо X Кастильский начинает осаду Альхесираса, но будет вынужден отказаться от неё примерно через год.
 Король Арагона Педро III подавил восстание мудехаров.
 26 августа — битва при Мархфельде: король Германии Рудольф I в союзе с венгерским королём Ласло IV наносят поражение богемскому королю Пржемыслу Оттокару II. Пржемысл Оттокар II гибнет в бою. Отнятые у него австрийские земли обращены Рудольфом I в имперский лен.
 Римская крепость Кастеллум Пергум в Австрии перешла во владение семьи Габсбургов (сейчас — Бург Кройценштайн).
 Соглашение между графом де Фуа и испанским епископом Урхельским об установлении двойного суверенитета Андорры.

Правители 
 Чехия — король Вацлав II (1278—1305).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1278 году
 Вахтанг III, царь Восточной Грузии (1298, 1302—1308).

 9 мая — Кокан Сирэн (ум. 1346) — японский патриарх дзэн, писатель, историограф.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1278 году
 1 мая — Гийом II Виллардуэн, последний князь Ахейский.
 26 августа — Пржемысл Оттокар II, король Чехии (с 1253).
 Глеб Василькович, первый белозерский удельный князь.
 Пейре Кардинал, провансальский трубадур.
 Ульрих фон Лихтенштейн, рыцарь, миннезингер.
 Ли Тьеу-хоанг, единственная царствующая императрица в истории Вьетнама (род. в 1218).

См. также

Примечания